Michael Voges ist der Name folgender Personen:

* Michael Voges (Politiker) (* 1952), deutscher Politiker (SPD) und Germanist
 Michael Voges (Künstler) (1953–2002), deutscher Maler und Grafiker